Huangjia bezeichnet:

 Huangjia (Laoling) (黄夹镇), Großgemeinde der Stadt Laoling in der chinesischen Provinz Shandong
 Huangjia (Longchang) (黄家镇), Großgemeinde im Kreis Longchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huangjia (Pengshui) (黄家镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Pengshui der chinesischen Stadt Chongqing
 Huangjia (Tongcheng) (黄甲镇), Großgemeinde der Stadt Tongcheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Huangjia (Dazhu) (黄家乡), Gemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huangjia (Kecheng) (黄家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Kecheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Huangjia (Shenbei) (黄家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenbei in der chinesischen Provinz Liaoning
 Huangjia (Shuangliu) (黄甲街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangliu in der chinesischen Provinz Sichuan